Svetovno prvenstvo v atletiki 1995 je peto svetovno prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 5. in 13. avgustom 1995 na stadionu Ullevi v Göteborgu, Švedska. Udeležilo se ga je 1804 atletov iz 191-ih držav, ki so tekmovali v 44-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri

 Prvenstvo na IAAF

1995
1995 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Šport v Göteborgu